Stegmeier ist der Familienname folgender Personen:
 Birgit Stegmeier (* 1949), deutsche Landespolitikerin (Hamburg) (CDU)
 Francisco Javier Stegmeier Schmidlin (* 1962), chilenischer römisch-katholischer Bischof

Siehe auch:
 Stegmaier 
 Stegmayer
 Stegmeyer